Brittonia steht für:

 eine Zeitschrift des New York Botanical Garden.
 ein Synonym für die Kakteen-Gattung Ferocactus.